Бранев () — село, входит в Свитановский сельский совет Корецкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 140 человек. Почтовый индекс — 34730. Телефонный код — 3651.

История

Между селом Бранев и деревнями Блудов, Тудоров и Пашуки находится до трёхсот курганов, служащих следами происходившей здесь некогда «брани», от которой местность эта и получила своё название. Вероятно, речь идет о событиях княжеской междоусобицы — борьбе за Киев между Изяславом Мстиславичем и Юрием Долгоруким . В 1151 году войско князя Галицкого Владимира Володаровича (союзника Долгорукого) уничтожило венгерский военный отряд, двигавшийся в Киев на помощь Изяславу Мстиславичу.

Местный совет 
34730, Ровненская обл., Корецкий р-н, с. Свитанок, ул. Школьная, 56.

Примечания

Ссылки 
 Бранев на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Корецкого района